Pore kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Pore (ort), Casanare, 
 Pore (kommun), Casanare,